Bolkestein ist der Familienname folgender Personen:
 A. Machtelt Bolkestein (1944–2001), niederländische Klassische Philologin
 Els Bolkestein (1932–2021), niederländische Opernsängerin der Stimmlage Sopran, Gesangslehrerin 
 Frits Bolkestein (* 1933), niederländischer Politiker
 Gerrit Bolkestein (1871–1956), niederländischer Politiker
 Hendrik Bolkestein (1877–1942), niederländischer Althistoriker